79 км (79-ий кіломе́тр, Сімдеся́т дев'я́тий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

79 км — селище, Топкинський округ, Кемеровська область

79 км — зупинний пункт Куп'янської дирекції Південної залізниці
 79 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Павлоград I — Покровськ
 79 км — зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — П'ятихатки
 79 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Верхівцеве — Кривий Ріг-Головний
 79 км — зупинний пункт Криворізької дирекції Придніпровської залізниці на лінії Апостолове — Запоріжжя-Ліве

Див. також 
 79 (значення)
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (7)